Паррос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паррос, Джордж (род. 1979) — американский хоккеист, нападающий.
 Паррос, Клейтон (род. 1990) — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.